Сан-Жозе (, «святий Йосип») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жозе (Бразилія) — муніципалітет.

Сан-Жозе (Візеу) — парафія.
 Сан-Жозе (Лісабон) — парафія.
 Сан-Жозе (Понте-Делагада) — парафія.
 Сан-Жозе-де-Сан-Лазару — парафія.